Се́верный бульва́р — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР:

Россия 
 Северный бульвар — улица в Москве.
 Северный бульвар — улица в Череповце.
 Северный бульвар — ранее название улицы Восстания в Кронштадте.

Украина 
 Северный бульвар — улица в Ивано-Франковске.

См. также 
 Северный проезд
 Северный проспект
 Северная площадь (Санкт-Петербург)
 Северная улица